Виља де Гвадалупе има више значења:

 Виља де Гвадалупе (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Виља де Гвадалупе, Гранха Порсикола (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виља де Гвадалупе, Трес Риос (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Виља де Гвадалупе (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Виља де Гвадалупе, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де Гвадалупе, Рајмундо Санчез (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Виља де Гвадалупе (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику